Winnebago (volk)
Winnebago (camper), een  Camper-fabrikant in de Verenigde Staten.

plaatsen in de Verenigde Staten
Winnebago (Illinois)
Winnebago (Minnesota)
Lake Winnebago, (Missouri)
Winnebago (Nebraska)